Парламентские выборы в Польше (1993) состоялись 19 сентября 1993 года В выборах в Сейм 52.13% граждан отдали свои голоса, 95.7% из них были признаны действительными. В выборах в Сенат проголосовали 52.1% граждан Польши, 97.07% этих голосов были посчитаны как действительные. Первые 2 места в выборах заняли умеренно левые партии Союз демократических левых сил во главе с Александром Квасьневским и Польская крестьянская партия, лидером которой был Вальдемар Павляк. Впоследствии эти партии сформировали коалицию.

Результаты выборов

Примечания 

Парламентские выборы в Польше
Польша
1993 год в Польше
Сентябрь 1993 года
События 19 сентября